Christian Lévesque (1970-), homme politique québécois.
 Christian Lévesque, champion français du jeu "Des chiffres et des lettres".